Sad Cypress ist:

 ein Zitat aus Was ihr wollt, Drama von William Shakespeare
 der Originaltitel von Morphium, Roman von Agatha Christie (1940)
 der Originaltitel von Morphium (2003), britische Romanverfilmung von David Moore